Newstead – miasto w Australii, w stanie Wiktoria
 Newstead – miasto w USA, w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Newstead – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire, w dystrykcie North Lincolnshire
 Newstead – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland, w civil parish Adderstone with Lucker
 Newstead – wieś w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire, w dystrykcie Gedling
 Newstead – miejscowość w Szkocji, w hrabstwie Scottish Borders
 Newstead – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire, w dystrykcie South Kesteven
 Newstead – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire, w dystrykcie Stoke-on-Trent
 Newstead – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire, w dystrykcie Wakefield